Anisocycla kan syfta på:

 Anisocycla (djur) – ett släkte snäckor
 Anisocycla (växter) – ett släkte växter